

Geografia 
 Brooke (Norfolk)
 Brooke (Rutland)
 Condado de Brooke

Outros 
 Brooke Bond
 Brooke Army Medical Center
 Brooke (automóvel) — fabricante de automóveis

Desambiguações de antropônimos